Glyphostoma är ett släkte av snäckor. Glyphostoma ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kägelsnäckor
Glyphostoma